O Centro de Estudos de História de México Carso (CEHM-Carso) é uma instituição cultural do México dedicada ao resgate, conservação e difusão de impressos e documentos da história mexicana, bem como à investigação sobre os mesmos. Pertencente à Fundação Carlos Slim, possui um acervo que vai desde o século XVI ao XX. Sua sede localiza-se em Chimalistac, ao sul da Cidade de México. Foi um dos membros fundadores da Biblioteca Digital Mundial da Unesco, em 2009. Seu arquivo tem 700 fundos documentários, para perto de 2 milhões de páginas, sua biblioteca compõe-se de 80,554 livros dos quais 18 são incunables americanos

História 
O centro foi fundado pela empresa Condutores Mexicanos (Condumex) com o fim de resgatar fundos bibliográficos e documentários de grande valor histórico que perder-se-iam por falta de conservação ou que seriam vendidos a bibliotecas e arquivos fora de México. Este primeiro centro foi inaugurado em 1965 a iniciativa de Ricardo García Sáinz, aconselhado pelo bibliófilo Luis Gutiérrez Cañedo. Sua primeira aquisição foi a colecção formada por este último,  composta por 10 mil volumes principalmente do século XIX e proveniente de fundos como a Diócesis de Guadalajara e correspondência de personagens envolvidas na Independência de México. A partir da primeira colecção comprada inaugurou-se o Centro de Estudos de História de México o 19 de agosto de 1965 na sede da empresa na Industrial Vallejo, dividindo-se desde então entre arquivo e biblioteca.

Seu primeiro conselho de administração foi composto por Jesús Reyes Heroles, Ignacio Bernal, Silvio Zavala, Antonio Martínez Báez e Alfonso Noriega, entre outros. Em 1969 o centro teve sua primeira sede em Avenida Poente 739.

Não todos os fundos adquiridos pelo centro têm permanecido baixo seu resguardo. É o caso da carta da promulgação da Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos por Venustiano Carranza assim como do Diário histórico de Carlos María de Bustamante os quais foram  entregues a suas autoridades e restituídos à nação.

Para 1976 recebeu a suas primeiras becarias, Josefina Moguel e María de Lourdes Martínez, provenientes da Faculdade de Filosofia e Letras da UNAM. Em 1977 tomou-se a decisão de transladar o centro a outra sede, localizando no bairro de Chimalistac, ao sul da Cidade de México.

A Casona de Chimalistac 
Os terrenos onde se assenta a Casona de Chimalistac, como se conhece ao inmueble, pertenceram provavelmente a huertas e magueyales do convento dos carmelitas descalzos em San Ángel.

 Dito lugar foi uma zona que elegeram muitas pessoas tanto na Nova Espanha como no México independente como um lugar de recreio e habitação. O predio da casa teve como limites o cemitério do templo dominico de San Sebastián Mártir, o rio Magdalena ao sul, o caminho real que ligou Coyoacán com San Ángel e o povo de Chimalistac. Foi o lugar de inspiração de Federico Gamboa para a ambientación de sua novela Santa. Depois de passar por diferentes mãos e permanecer construída como um único inmueble com o passo das décadas, foi comprada em 1938 por Elizabeth Bredeé e Federico Tamm. Em 1979 Condumex comprou a casa a Bredeé, que procurava um comprador que desejasse manter íntegra a casona de Chimalistac, com o fim de alojar o CEHM Condumex. A ampliação e adequação de espaços correu a cargo de José de Yturbe.

Bibliotecas 
O fundo da biblioteca está constituído por 80,554 volumes. Algumas de suas colecções especiais são:
 Biblioteca Ernesto da Peña: conformada pelo acervo bibliográfico de dito pesquisador, quem se caracterizou por ser políglota e conhecer para perto de 30 línguas, pelo que este acervo poseé instâncias em muitos deles.
 Biblioteca Espiritista de Madero
 Biblioteca Virreinal
 Biblioteca Pagliai
 Biblioteca Poblana

Incunables americanos 
Os denominados incunables americanos são aqueles textos impressos a partir da chegada da imprenta a territórios americanos que no caso do México foi em 1534. No caso do CEHM a colecção destes textos soma 18 textos.

Arquivos